Imię i nazwisko Patrick Dwyer nosili lub noszą m.in.:
 Patrick Dwyer (1858-1931) – australijski biskup katolicki
 Patrick Dwyer (1894-1948) – irlandzki bokser
 Patrick Dwyer (ur. 1940) – irlandzki rugbysta
 Patrick Dwyer (ur. 1977) – australijski lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z 2004
 Patrick Dwyer (ur. 1983) – amerykański hokeista